Alain Rémond (1946-), journaliste et écrivain français ;
 Antoine Rémond (1917-1998), neuroscientifique français ;
 Bruno Rémond (1947-), haut fonctionnaire et politologue français, fils de René Rémond ;
 Charles-François Remond, dit Remonda, général de brigade suisse naturalisé français ;
 François Rémond (~1747-1812), artisan d'art, ciseleur   ;
 Jean Rémond (1922-2009), évêque catholique français ;
 Jean-Charles-Joseph Rémond (1795-1875), peintre français ;
 Marie Rémond (1978-), actrice et metteuse en scène française ;
 Nicolas-François Rémond de Montmort (1676-1725), chef des Conseils du duc d'Orléans, correspondant de Leibniz ;
 Paul Rémond (1873-1963), ecclésiastique français, évêque de Nice de 1930 à 1963 ;
 Pierre Rémond de Montmort (1678-1719), mathématicien, statisticien, théoricien des jeux ;
 René Rémond (1918-2007) , historien français, neveu de Paul Rémond ;
 Sarah Parker Remond (1826-1894), conférencière américaine et militante abolitionniste ;
 Victor Urbain Rémond (1773-1859), général de brigade français.

Patronyme français